Kiersztanowo (Grunwald)
 Kiersztanowo (Mrągowo)